Amerikai Egyesült Államok
 Kelso (Arkansas)
 Kelso (Bernardino megye, Kalifornia)
 Kelso (Fresno megye, Kalifornia)
 Kelso (Missouri)
 Kelso (Oregon)
 Kelso (Tennessee)
 Kelso (Washington)
 Kelso, folyó Minnesotában

 Ausztrália
 Kelso (Queensland)
 Kelso (Tasmania)
 Kelso (Új-Dél-Wales)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Kelso (KwaZulu-Natal)

 Egyesült Királyság
 Kelso (Skócia)

 Kanada
 Kelso (Saskatchewan)

 Új-Zéland
 Kelso (Otago)

Egyéb
 Kelso, családnév
 Kelso, keresztnév
 Kelso, versenyló